Сердюковы — несколько дворянских родов.

Один происходит от войскового товарища (1704) Семёна Сердюкова.

Второй от азиатского уроженца, коллежского советника Михаила Ивановича Сердюкова, пожалованный с потомством 15 октября 1742 года императрицей Елизаветой Петровной в дворянское достоинство Российской империи.

По определению дворянского собрания Харьковского наместничества от 22 октября 1786 года, подпоручик Алексей Андреевич Сердюков с женою и потомством, за собственные заслуги, внесены во II-ю часть родословной книги Харьковской губернии.

Род Сердюковых внесён во II-ю часть родословной книги Черниговской губернии, а также записаны в список дворянских родов области Войска Донского.

Описание гербов

Герб Семёна Сердюкова 
Щит: в голубом поле пламенеющее сердце, увенчанное крестом. Нашлемник: пять страусовых перьев.

Герб М.И. Сердюкова. 
В щите красном мурованном поле, две серебряные реки, текущие по правой диагональной линии. Над щитом несколько открытый в правую сторону обращённый, стальной дворянский шлем, над которым изображены шлюзные ворота красного цвета с серебряными косяками. Намёт: красного цвета, подложен серебром (в гербовник не внесён).

Известные представители 

 Сердюков Степан Филиппович — русский художник, мастер исторической живописи.

См. также

Литература 

 В.К. Лукомский. В.Л. Модзалевский. Малороссийский гербовник. Минск., Изд: Энциклопедикс. 2011 г. Сердюковы. стр. 164. Изображение герба. Приложение: Гербы малороссийские. Стр. LXI. ISBN 978-985-6958-24-6.
 Гербовед. Декабрь 1914. Изд. С.Н. Тройницкий. СПб. 1914 г.// Сердюковы. Стр. 179-184.
 В.С. Виргинский. М.Я. Либерман. Михаил Иванович Сердюков (1677-1754)//Отв. ред. док. тех. наук. А.А. Чеканов. АН СССР. М. Наука. 1979 г.

Казацкая старшина
Дворянские роды, на гербах которых изображены пять страусовых перьев
Дворянские роды, на гербах которых изображено сердце